Tigrane al II-lea cel Mare (95 - 55 î.e.n.) unește două state armene. Armenia antică atinge apogeul în timpul domniei sale, precum și apogeul expansiunii teritoriale. El anexează N Mesopotamiei, Regatul Seleucid, Cilicia, Fenicia, aliindu-se cu Mitradate VI, regele Pontului. Tigrane al II-lea este înfrânt de romani în cel de al treilea război mitradatic, și e constrâns să renunțe la toate cuceririle, recunoscându-se rege clientelar al Romei, dar care anexa în 63 î.e.n. Armenia Minor.

Note

Armenia antică
Roma antică